Agostino Carollo, musicista italiano
 Giorgio Carollo, politico italiano (1944)
 Sante Carollo, ciclista italiano (1924-2004)
 Vincenzo Carollo, politico italiano (1920)